Navarrai Margit (1128–1182) navarrai királyi hercegnő, Szicília királynéja, VI. García navarrai király lánya
Navarrai Margit (1240–1306) navarrai királyi hercegnő, Lotaringia hercegnéje, I. Teobald navarrai király lánya
Navarrai Margit (1385–fiatalon) navarrai királyi hercegnő, III. (Nemes) Károly navarrai király lánya
Navarrai Margit (1458 után–1486) navarrai királyi hercegnő, Bretagne hercegnéje, I. Eleonóra navarrai királynő lánya
Navarrai Margit (1492–1549) navarrai királyné, II. Henrik navarrai király felesége
Navarrai Margit (1553–1615) navarrai és francia királyné, III. (Bourbon) Henrik navarrai király, IV. Henrik néven francia király első felesége